Osoby o tym nazwisku:
 Jukka Nevalainen – fiński perkusista
 Lotta Nevalainen – fińska pływaczka
 Marko Nevalainen – fiński kierowca wyścigowy